Hram Institut (מכון המקדש – The Temple Institute) je muzej, istraživački institut i obrazovni centar u Stari grad Jeruzalem. Osnovana je 1987. godine i posvećena je izgradnji Trećeg hrama..

Galerija

Vanjske poveznice 

  The Temple Institute

Muzeji u Izraelu
Građevine u Izraelu